Slovo Perseus bylo jménem řeckého mytologického hrdiny. Od tohoto hrdiny byly později odvozeny další významy.

 Perseus – hrdina z řecké a římské mytologie, syn boha Dia, resp. Jovy a královské dcery Danaé
 Perseus (Lully) – tragédie lyrique s hudbou od Jeana-Baptista Lullyho a libretem od Philippa Quinalta
 Perseus Makedonský – poslední král starověké Makedonie
 Percy Jackson (postava) – postava z literárního díla Ricka Riordana a následné filmové odvozeniny, Percy je podoba jména Perseus
 Souhvězdí Persea – souhvězdí na severní obloze
 HMS Perseus (N36) – britská ponorka ztracená za druhé světové války v roce 1941